Kalmusaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Kalmusaari (ö i Kymmenedalen), Kouvola, 
 Kalmusaari (ö i Mellersta Finland), Saarijärvi-Viitasaari, 

Robotskapade Finlandförgreningar